Charles d’Amboise ist der Name folgender Personen:

* Charles I. d’Amboise († 1481), französischer Feudalherr
 Charles II. d’Amboise (1472/1473–1511), französischer Militär, Marschall von Frankreich